Список видов млекопитающих, записанных на территории Кипра (Средиземноморье).

Из 37 указанных в таблице видов, 1 (Тюлень-монах обычный)  находится под критической угрозой, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 1 находится в близком к угрожающему состоянии.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Примечания 

Списки:Кипр
Фауна Кипра